Pterobryon är ett släkte av bladmossor. Pterobryon ingår i familjen Pterobryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pterobryon